Heval Hardem (Rojhelat, Iran 1988 ili 1989 - početkom 2015.), poznat i kao Snajperist Musa. Kurdski borac protiv islamske države i branitelj grada Kobanê u Siriji. Rodio se u Rojhelatu u Iranu a kurdskim snagama pridružio se ranih 2010-tih godina. U Kobaniju je proveo četiri mjeseca naoružan ruskom puškom Dragunov zbog čega je postao poznat kao Snajperist Musa, ubivši prema lokalnim kurdskim medijima na stotine ISIL-ovih islamista i njima pridruženih čečenskih snajperista.

O snajperistu Musi pisale su novine širom svijeta stvorivši od njega legendarnog borca protiv islamista. Poginuo je početkom 2015. godine u 26.-toj godini života. u borbama s ISIL-om.

Izvori 

Kurdi
Rat u Siriji
Životopisi, Sirija